Bán Sándor (1806–1874) honvédszázados
 Bán Sándor  (Alexander Ban) (1909-1998) magyar származású amerikai építész
 Bán Sándor (1914–?) zongoratanár, zongoraművész
 Bán Sándor (1941–2015) tájfutó, edző
 Bán Sándor (?) Rátz Tanár Úr-életműdíjas biológiatanár
 Bán Sándor (?) úszóedző